J90 peut faire référence à :
 disphéno-ceinture (J90), une figure géométrique ;
 épanchement pleural, non classé ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres